Михаи́л Федо́тович Овся́нников (21 ноября 1915, с. Пузачи, Курская губерния — 11 августа 1987) — советский  и педагог, автор книг о Гегеле, доктор философских наук, профессор, декан философского факультета МГУ.

Биография 
В 1939 году окончил филологический факультет МГПИ им. В. И. Ленина.

Участник Великой Отечественной войны

В 28 лет Михаил Федотович стал кандидатом философских наук (1943). Тема его кандидатской диссертации (научный руководитель Георг Лукач): «Судьба искусства в капиталистическом обществе у Гегеля и Бальзака». Через 18 лет в 1961 г. он защитил докторскую диссертацию «Философия Гегеля». Являлся крупнейшим специалистом по критическому анализу трудов Гегеля.

Профессор М. Ф. Овсянников с 1960 года заведовал кафедрой марксистско-ленинской эстетики. В 1968—1974 был деканом философского факультета. В Московском университете читал курсы лекций: «История философии», «История зарубежной философии». Кроме того в 1969—1983 являлся главным редактором журнала «Вестник Московского университета. Сер. Философия». Написал учебник для вузов «История эстетической мысли».

Основные работы Михаила Федотовича посвящены проблемам истории зарубежной философии, истории и теории эстетики.

Похоронен на Кунцевском кладбище.

Примечания

Ссылки 
 Статья в «Философской энциклопедии»
 Летопись Московского университета
 Статья на сайте философского факультета МГУ
 Искусство как игра 

Родившиеся в Мантуровском районе (Курская область)
Эстетики
Выпускники МПГУ
Сотрудники Института философии РАН
Деканы философского факультета МГУ
Авторы учебников философии
Похороненные на Кунцевском кладбище